Бернард Роллен Уильямс III (; род. 19 января 1978 года) — американский спринтер. Олимпийский чемпион 2000 года в эстафете 4×100 метров, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года на дистанции 200 метров.

Примечания

Ссылки 

 Справка IAAF 

Бегуны на короткие дистанции США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике